En sport, la Ligue nationale A, abrégée LNA et parfois appelée Ligue A, désigne ou a désigné  une compétition, généralement celle de niveau le plus élevé.

En Suisse 
Le nom de Ligue nationale A (LNA) (en allemand  (NLA)) est, ou a été, souvent utilisé en Suisse pour désigner la division la plus élevée d’un sport d’équipe. Voici une liste non exhaustive:
Le championnat de Suisse de baseball
Le championnat de Suisse de basket-ball
Le championnat de Suisse de basket-ball féminin
Le championnat de Suisse de football
Le championnat de Suisse de football féminin
Le championnat de Suisse de handball
Le championnat de Suisse de handball féminin
Le Championnat de Suisse de hockey sur gazon
Le championnat de Suisse de hockey sur glace
Le championnat de Suisse de hockey sur glace féminin
Le championnat de Suisse de rink hockey masculin
Le championnat de Suisse de rink hockey féminin
Le championnat de Suisse de tchoukball
Le championnat de Suisse interclubs de tennis
Le championnat de Suisse interclubs de tennis féminin
Le championnat de Suisse de tennis de table
Le championnat de Suisse de unihockey
Le championnat de Suisse de volley-ball masculin
Le championnat de Suisse de volley-ball féminin

En France 
Le nom de Ligue A est ou a été utilisé en France pour désigner, notamment :
Le championnat de France de volley-ball masculin
Le championnat de France de volley-ball féminin